Towada pode referir-se a:

Towada, vulcão no Japão.
Towada, lago no Japão.
Towada, cidade japonesa da província de Aomori.

Desambiguação